Vidin heißen folgende geographische Objekte:

 Oblast Widin (bulgarisch Област Видин), Verwaltungseinheit im äußersten Nordwesten Bulgariens
 Widin (Видин), Stadt in Bulgarien
 Vidin (Gorj), Dorf im Kreis Gorj, Rumänien